Driebanddoradito
 Kuifdoradito
 Rietdoradito
 Smalvleugeldoradito
 Tikkerdoradito